Laguiole puede referirse a:

 Laguiole es una localidad y comuna francesa  situada en el departamento de Aveyron.
 El nombre Laguiole puede así designar las dos principales especialidades de la villa:
 Las navajas de Laguiole,
 El queso de Laguiole (AOC).